Rete steht für:
 eine finnische Variante des Vornamens Friedrich
 Scheibe mit exzentrischem Tierkreis und Sternpositionen eines Astrolabiums

Hörfunkprogramme und Fernsehsender:
 Rete Uno, erstes öffentlich-rechtliches Hörfunkprogramm des Rundfunks der italienischsprachigen Schweiz
 Rete Due, zweites öffentlich-rechtliches Hörfunkprogramm des Rundfunks der italienischsprachigen Schweiz
 Rete Tre, drittes öffentlich-rechtliches Hörfunkprogramm des Rundfunks der italienischsprachigen Schweiz
 Rete 4, privater Fernsehsender aus Italien

La Rete steht für:
 La Rete, ehemalige Partei in Italien

Réte steht für:
 Réte, ungarischer Name von Reca, Gemeinde im Okres Senec, Bratislavský kraj, Slowakei

Siehe auch:
 Rete-Algorithmus